Harcourt – miasto we Francji
 Harcourt – miasto w USA
 Harcourt – miasto w Australii